Péfki kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Péfki (ort), Thessalien, Trikala, 
 Péfki (kommunhuvudort), Attika, Nomarchía Athínas, 

Robotskapade Greklandförgreningar